Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Grand Prix 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jaime Fillol che ha battuto in finale Jan Kodeš6–4, 1–6, 6–0, 7–5.

Teste di serie 

 Jan Kodeš (finale)
 Jaime Fillol (Campione)

  François Jauffret (semifinali)
 Andrew Pattison (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1975